Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – jeden z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 28  w Poznaniu. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska powstał w 1970 roku. W roku 2015 uchwałą senatu Uniwersytetu wydział zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Struktura 
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi
Zakład Inżynierii Wodnej
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Zakład Gleboznawstwa i Kształtowania Zasobów Glebowych
Zakład Rekultywacji 
Instytut Budownictwa i Geoinżynierii
Zakład Budownictwa i Konstrukcji Inżynierskich
Zakład Mechaniki i Metod Komputerowych
Zakład Geotechniki
Zakład Urbanistyki i Architektury
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
Zakład Kształtowania Środowiska i Zasobów Wodnych
Katedra Meteorologii

Kierunki studiów 
 inżynieria środowiska
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria i gospodarka wodna

Władze 
Dziekan: dr hab. inż. Jerzy Bykowski, prof. nadzw. 
Prodziekan ds. Nauki: dr hab. inż. Klaudia Borowiak 
Prodziekan ds. Studiów: dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 
Prodziekan ds. Studiów: prof. UPP dr hab. inż. Małgorzata Makowska

Przypisy 

melioracji